Николай Цыганов: Цыганов, Николай Григорьевич (1797—1831) — поэт, автор песни «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан».
 Цыганов, Николай Георгиевич (1909—1970) — советский военный деятель, генерал-полковник, Герой Советского Союза.